Генера́льная прокурату́ра:

 Генеральная прокуратура Армении;
 Генеральная прокуратура Белоруссии;
 Генеральная прокуратура Германии;
 Генеральная прокуратура Казахстана;
 Генеральная прокуратура Литвы;
 Генеральная прокуратура России;
 Генеральная прокуратура СССР;
 Генеральная прокуратура Туркмении;
 Генеральная прокуратура Украины.